Velika nagrada Francije 1971 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1971. Odvijala se je 4. julija 1971.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 55
| 1:46:42,3
| 1
| 9
|-
! 2
| 12
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 55
| + 28,12 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 55
| + 34,07 s
| 17
| 4
|-
! 4
| 14
|  Jo Siffert
| BRM
| 55
| + 37,17 s
| 6
| 3
|-
! 5
| 20
|  Chris Amon
| Matra
| 55
| + 41,08 s
| 9
| 2
|-
! 6
| 2
|  Reine Wisell
| Lotus-Ford
| 55
| + 1:16,02
| 15
| 1
|-
! 7
| 21
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 55
| + 1:16,93
| 8
|  
|-
! 8
| 22
|  John Surtees
| Surtees-Ford
| 55
| + 1:24,91
| 13
|  
|-
! 9
| 10
|  Peter Gethin
| McLaren-Ford
| 54
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 10
| 16
|  Howden Ganley
| BRM
| 54
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 11
| 24
|  Rolf Stommelen
| Surtees-Ford
| 53
| +2 kroga
| 10
|  
|-
! 12
| 8
|  Tim Schenken
| Brabham-Ford
| 50
| Pritisk olja
| 14
|  
|-
! 13
| 34
|  François Mazet
| March-Ford
| 50
| +5 krogov
| 23
|  
|-
! NC
| 28
|  Max Jean
| March-Ford
| 46
| +9 krogov
| 22
|  
|-
! NC
| 27
|  Henri Pescarolo
| March-Ford
| 45
| Menjalnik
| 18
|  
|-
! Ods
| 7
|  Graham Hill
| Brabham-Ford
| 34
| Dovod olja
| 4
|  
|-
! Ods
| 19
|  Andrea de Adamich
| March-Alfa Romeo
| 31
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 15
|  Pedro Rodríguez
| BRM
| 27
| Vžig
| 5
|  
|-
! Ods
| 5
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 20
| Trčenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 17
|  Ronnie Peterson
| March-Alfa Romeo
| 19
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 9
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 16
| Vžig
| 11
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 4
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 18
|  Alex Soler-Roig
| March-Ford
| 4
| Črpalka za gorivo
| 21
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Jackie Stewart - 1:54.09

Formula 1 sezona 1971
1971